Příjmení Vrbata má více nositelů:

 Božena Vrbatová-Krajčová (1916–2011) – česká akrobatická pilotka
David Vrbata – český hokejista, bratr Radima
 Radim Vrbata (* 1981) – český hokejista, bratr Davida
 Radim Vrbata (politik) (* 1978) – český politik, bývalý primátor Frýdku-Místku
 Václav Vrbata (1885–1913) – český lyžař, přítel Bohumila Hanče
 Vrbatova bouda

Česká příjmení